

Алаш — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Алаш — село, Сайрамський район, Туркестанська область